Comunitat Francesa de Bèlgica, subdivisió administrativa de Bèlgica 
 Caminho de Ferro de Benguela, línia de ferrocarril d'Angola
 Clube de Futebol Os Belenenses, club de futbol de la ciutat de Lisboa (Portugal)
 Club de Futbol Badalona, club de futbol de la ciutat de Badalona (el Barcelonès)
 Club de Futbol Balaguer, club de futbol de la ciutat de Balaguer (la Noguera)
 Club de Futbol Barceloneta, club de futbol del barri de la Barceloneta de Barcelona
 Club Futbol Begues, club de futbol de la vila de Begues (el Baix Llobregat)
 CFB Roses (de l'acrònim de Club de Futbol Base, club de futbol de la ciutat de Roses (l'Alt Empordà)
 CFB (automòbil) (del nom del fundador Charles Frederick Beauvais), empresa històrica fabricant d'autocicles del Regne Unit
 Canadian Forces base, nom de les diverses instal·lacions de les Forces Canadenques
 Lámpada fluorescent compacta (del seu nom en anglès Compact Fluorescent Bulb), bombeta elèctrica amb tecnologia de llum fluorescent
 Cipher Feedback, un dels modes d'operació dels sistemes de xifratge per blocs
 Cfb també és el codi a la classificació climàtica de Köppen del clima atlàntic